HMS King George V (1912) een Brits slagschip van de King George V-klasse (1912)
 HMS  King George V (1940) een Brits slagschip van de King George V-klasse (1939)